Ла Аванзада има више значења:

 Ла Аванзада (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Аванзада (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Аванзада (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аванзада (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Аванзада, Ла Атравесада (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику